Колдун Георгій Олександрович — білоруський співак, телеведучий, актор.
 Колдун Дмитро Олександрович — білоруський співак.